«Барбара» () — кинофильм режиссёра Кристиана Петцольда, вышедший на экраны в 2012 году.

Сюжет 
Лето 1980 года. Барбара, молодая женщина-врач, хочет покинуть родную страну. Но, как только она подает документы на выезд из ГДР, её в наказание отправляют работать в глухую провинцию.
И теперь Йорг, её возлюбленный, живущий на Западе, готовит для неё побег.

За Барбарой постоянно и демонстративно следят сотрудники Штази. Она живёт замкнуто. Ни новое жилище, ни соседи, ни городок, ни лето наконец — ничто не имеет для неё значения.
Только на работе, общаясь со своими пациентами, она оттаивает, но от коллег держится в стороне. Все её мысли устремлены в будущее — там начнется её настоящая жизнь. Постепенно что-то начинает происходить между Барбарой и главврачом Андре. Он полностью доверяет ей как профессионалу, он доброжелателен и заботлив. Это приводит Барбару в замешательство. Он следит за ней? Или любит её? День, назначенный для побега, все ближе, а Барбара начинает терять контроль — над собой, над своими планами, над своими чувствами…

В ролях 

{{ВРолях|Нина Хосс||Барбара|}}

 Награды 
 2012 — Приз «Серебряный медведь» за режиссуру и приз газеты Berliner Morgenpost на Берлинском кинофестивале.
 2012 — три номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший фильм (Кристиан Петцольд, Флориан Кёрнер фон Густорф, Михаэль Вебер), лучшая актриса (Нина Хосс), приз зрительских симпатий (Кристиан Петцольд).
 2012 — премия Deutscher Filmpreis'' за лучший фильм (Флориан Кёрнер фон Густорф, Михаэль Вебер), а также 7 номинаций: лучший режиссёр (Кристиан Петцольд), лучший актёр (Рональд Церфельд), лучший сценарий (Кристиан Петцольд), лучшая операторская работа (Ханс Фромм), лучший художник по костюмам (Анетте Гутер), лучший монтаж (Беттина Бёлер), лучший звук.
 2012 — попадание в пятерку лучших фильмов на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США.

Даты премьер 
 11 февраля 2012 — Германия Международный Берлинский кинофестиваль
 12 апреля 2012 — Аргентина Международный кинофестиваль независимого кино в Буэнос-Айресе
 5 июля 2012 — Чехия Международный кинофестиваль в Карловых Варах
 10 августа 2012 — Швеция
 16 августа 2012 — Россия
 17 августа 2012 — Финляндия
 12 сентября 2012 — Бельгия
 13 сентября 2012 — Нидерланды
 28 сентября 2012 — Великобритания
 28 сентября 2012 — Ирландия
 28 сентября 2012 — Норвегия
 29 ноября 2012 — Дания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 Официальный сайт фильма 
 

Фильмы-драмы Германии
Фильмы о врачах
Фильмы о ГДР
Критика коммунизма в кино
Фильмы о холодной войне